Ueberwasser ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ueberwasser (1866–1926), deutscher Musiker, Posaunist und Chorleiter
 Ferdinand Ueberwasser (1752–1812), deutscher katholischer Theologe, Gymnasiallehrer und Psychologe
 Walter Ueberwasser (1898–1972), deutscher Kunsthistoriker und Lyriker

Siehe auch:
 Überwasser